Rönnharukobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnharukobben (vid Koö, Raseborg), Nyland, 
 Rönnharukobben (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar